Паску — фамилия. Известные носители:
 Паску, Ламби (род.1991) — албанский шахматист.
 Паску, Штефан (1914—1998) — румынский историк, академик.